Düssel ist der Name von geographischen Objekten:

 Düssel, rechter Zufluss des Rheins im kreisfreien Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Düssel (Wülfrath), Ortsteil der Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Haus Düssel in Wülfrath-Düssel

Düssel ist der Name einer Biersorte:
 Düssel, Düsseldorfer Altbier, nach dem Fluss Düssel benannt

Düssel ist ein Familienname:
 Carl Düssel (1882–1946), deutscher Schriftsteller
 Georg Düssel (1849–1907), deutscher Architekt
 Joachim Düssel (* 1948), deutscher Jurist, Versicherungsmakler und Unternehmer
 Karl Konrad Düssel (1872–1940), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Düsseldorf
 Dussel